NPI est un sigle, qui signifie :
 Notation polonaise inverse également connue sous le nom de notation post-fixée ;
Nouveaux pays industrialisés qui désigne les pays à forte progression économique ;

Noms propres 
Nations Presse Info, agence de presse proche du Front national ;
Nuclear Power Industry, un consortium qui rassemblait Framatome et Siemens ;
Navigation ports & intermodalité, publication mensuelle éditée à Strasbourg par les Éditions de la navigation du Rhin et traitant de l'actualité française et européenne du transport fluvial, des ports maritimes et des transports intermodaux ;

Sigles anglais employés dans la communication francophone spécialisée 
Nickel pig iron, ou fonte brute de nickel.
Non-pharmaceutical intervention (intervention non-pharmacologique), terme utilisé en épidémiologie et en santé publique pour désigner des mesures permettant de prévenir la diffusion d'une épidémie sans qu'il ne s'agisse d'une intervention médicale. La distanciation physique est un exemple de NPI.
Neuro Psychiatric Inventory (inventaire neuro-psychiatrique) : outil utilisé pour l'évaluation des troubles psychologiques et comportementaux dans les démences.